В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Манон Боллеграф і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Джо Фернандес і Яна Новотна 4-6, 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Манон Боллеграф /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Мері Джо Фернандес /  Яна Новотна (фінал)

 Жулі Алар /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва /  Євгенія Манюкова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International